Pułki huzarów noszące numer „3”:

Austro-węgierski
 Pułk Huzarów Grafa Hadika Nr 3
Rosyjski
 3 Jelizawietgradzki Pułku Huzarów